Poland lehetséges jelentései
Lengyelország
 Amerikai Egyesült Államok
 Poland (Indiana)
 Poland (Maine)
 Poland (Chautauqua megye, New York)
 Poland (Herkimer megye, New York)
 Poland (Ohio)
 Poland Township (Mahoning megye, Ohio)
 Poland (Wisconsin)